За́крос () — деревня в Греции на восточном побережье Крита в 38 км к востоку от города Сития. Входит в общину (дим) Сития в восточной части периферийной единицы Ласитион в периферии Крит. Население 640 жителей по переписи 2011 года. Важнейший археологический объект Крита, в Закросе находятся руины построек минойской цивилизации, в том числе одного из критских дворцов. Считается, что Закрос был одним из четырёх административных центров древнего Крита, а его стратегическое положение и хорошо укреплённая гавань делали город важнейшим торговым центром, ориентированным на Малую Азию.

Власть в городе принадлежала владыкам дворца в Закросе, построенного около 1900 г. до н. э. Примерно в 1600 году до н. э. дворец был перестроен и просуществовал еще 150 лет, до 1450 г. до н. э. В это время дворец и город были разрушены, как и остальные главные центры минойской цивилизации, за исключением Кносса. В настоящее время руины дворца являются достопримечательностью Крита и привлекают множество туристов.

География 
Закрос и Като-Закрос пересекает знаменитое «ущелье мёртвых», прозванное так из-за многочисленных захоронений, обнаруженных в расположенных вдоль него пещерах.

Дорога в Закрос туда проходит через деревню Палекастрон, где поворачивает на юг. Асфальтированная дорога заканчивается в Като-Закросе.

Археология 
Первым археологом, работавшим в Закросе, был Дэвид Джордж Хогарт с экспедицией Британской археологической школы в Афинах. Экспедицией было открыто 12 построек. В 1961 году раскопки продолжил Николас Платон, который обнаружил дворец. Было найдено несколько глиняных табличек Линейного письма А. Также археологи нашли древний лабиринт, похожий на лабиринты в Кноссе и Фесте.

Общинное сообщество Закрос 
В общинное сообщество Закрос входят 9 населённых пунктов. Население 747 жителей по переписи 2011 года. Площадь 60,008 квадратных километров.

Население

Примечания

Внешние ссылки 
 
 
 

Населённые пункты нома Ласитион
Минойская цивилизация